Fruitvale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fruitvale (Colorado)
 Fruitvale (Idaho)
 Fruitvale (Fresno County, Kalifornien)
 Fruitvale (Kern County, Kalifornien)
 Fruitvale (Oregon)
 Fruitvale (Tennessee)
 Fruitvale (Texas)
 Fruitvale (Washington)
 Fruitvale (Oakland), Stadtteil von Oakland, Kalifornien

in Kanada:
 Fruitvale (British Columbia)